Dienstgrade der Luftwaffe steht für:

 Dienstgrade der Luftwaffe (1935–1945)
 Dienstgrade der Bundeswehr #Heeres- und Luftwaffenuniformträger
 Grade der Schweizer Armee #Gradbezeichnungen